Сьерра-де-Трамонтана, также Серра-де-Трамунтана (, ) — район (комарка) автономного сообщества Балеарские острова Испании. Расположен на северо-западе острова Мальорка, занимает бо́льшую часть горной цепи Сьерра-де-Трамонтана.

Муниципалитеты 

 Андрайч
 Баньяльбуфар
 Буньола
 Кальвия
 Дейя
 Эскорка
 Эспорлас
 Эстельенкс
 Форналуч
 Польенса
 Пучпуньент
 Сольер
 Вальдемоса

Районы Балеарских островов
Мальорка